Arab Xah Khan, kan xibànida i kan de la Horda d'Or vers 1377-1378
 Ahmad ibn Arabxah, historiador àrab sirià de Damasc (1389-1450)
 Abnd al-Wahhab ibn Arabxah, erudit àrab
 Arabxàhides, dinastia de kans de Khivà